Я́нссен () — немецкая и нидерландская фамилия. В англоязычном произношении Джэ́нссен.

Известные носители 
 Янссен, Адольф (1916—2004) — гауптштурмфюрер СС.
 Янссен, Антон (род. 1963) — нидерландский футболист.
 Янссен, Арнольд (1837—1909) — святой Римско-католической церкви, монах, священник.
 Янссен, Вернер (1899—1990) — американский композитор и дирижёр.
 Янссен, Виллем (род. 1986) — нидерландский футболист.
 Янссен, Винсент (род. 1994) — нидерландский футболист.
 Янссен, Герберт (1892—1965) — немецкий певец (баритон).
 Янссен, Доминик (род. 1995) — нидерландская футболистка
 Янссен, Иво (род. 1963) — нидерландский пианист.
 Янссен, Инге (род. 1989) — голландская спортсменка, гребец, призёр чемпионатов Европы и мира.
 Янссен, Карл (1855—1927) — немецкий скульптор, профессор.
 Янссен, Петер (1906—1979) — немецкий художник, педагог.
 Янссен, Пол (1926—2003) — бельгийский врач, биохимик, химик-фармаколог, основатель компании Janssen Pharmaceutica.
 Янссен, Рональд (род. 1971) — бельгийский серийный убийца.
 Янссен, Тео (род. 1981) — нидерландский футболист.
 Янссен, Тим (род. 1986) — нидерландский футболист, нападающий клуба «Де Графсхап».
 Янссен, Фамке (род. 1964) — нидерландская актриса и фотомодель.
 Янссен, Хорст (1929—1995) — немецкий художник и график.
 Янссен, Шефке (1919—2014) — нидерландский велогонщик, бронзовый призёр чемпионата мира.
 Янссен, Ян (род. 1940) — нидерландский шоссейный велогонщик.

Джэнссен 
 Джэнссен, Дэвид (1931—1980) — американский актёр кино и телевидения.
 Дженссен, Кэм (род. 1984) — американский хоккеист.
 Джэнссен, Патрик (Пэт) (род. 1987) — канадский кёрлингист.
 Дженссен, Элоиз (1922—2004) — американский художник по костюмам.

См. также 
 Янсен
 Янсон